Praliny, pralinki – rodzaj czekoladek nadziewanych masą kremową lub zawierających w środku orzechy.

Pralina oznacza wyrób o wielkości pojedynczego kęsa, składający się z czekoladki nadziewanej lub pojedynczej czekoladki bądź kombinacji albo mieszanki czekoladek oraz z innych jadalnych substancji, z zastrzeżeniem, że czekolada stanowi nie mniej niż 25% ogólnej wagi produktu.

Przypisy 

Czekolada